Ренсвауде () — деревня и община в центре Нидерландов, в провинции Утрехт.

Община Ренсвауде

История 

Еще в 855 году Ренсвауде упоминался в источнике как silva Hrenhem (лес Ренена). Однако деревня Ренсвауде не такая старая. Фактически она появилась только около 1400 года. В то время Ренсвауде состояла из укрепленного дома, называвшегося Боргвал, и ряда разбросанных ферм. В 1638 году Йохан ван Риде основал деревню недалеко от бывшего Боргвала. Она состояла из нынешней улицы Дорпсстраат с небольшой полосой вдоль нее. Кроме того, были проложены две проселочные дороги, нынешняя Моленстраат и Керкстраат. Ван Рид также построил замок Ренсвауде (1654) и купольную церковь (1639, по проекту Якоба ван Кампена).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт